Luobo bezeichnet:

 Luobo (Wuming) (罗波镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wuming im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Luobo (Muli) (倮波乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Muli in der chinesischen Provinz Sichuan
 Luobo (Qingshen) (罗波乡), Gemeinde im Kreis Qingshen in der chinesischen Provinz Sichuan